Boundouris ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anastasios Boundouris (* 1955), griechischer Segler
 Antonius Boundouris (* 1959), griechischer Segler